Кастаньеда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Вальес-Пасьегос. Занимает площадь 19,5 км². Население — 2293 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Castañeda 

Муниципалитеты Кантабрии